La Mari puede referirse a:

 María del Mar Rodríguez Carnero, cantante del grupo Chambao.
 La Mari, una miniserie sobre la emigración andaluza a Cataluña.
 La Mari 2, una miniserie que continúa la anterior.